Het jaar 420
Het getal 420
420 (zeilboot), een type zeilboot
4:20 of 4/20, een begrip dat verwijst naar het nuttigen van cannabis en de cannabiscultuur